MacKinnon ist der Familienname folgender Personen:

 Angus MacKinnon (1851–1880), schottischer Fußballspieler
 Archibald MacKinnon (* 1937), kanadischer Ruderer
 
 Catharine MacKinnon (* 1946), US-amerikanische Anwältin und Feministin
 Colin Francis MacKinnon (1810–1879), kanadischer römisch-katholischer Bischof
 Darian MacKinnon (* 1985), schottischer Fußballspieler
 Dave MacKinnon (* 1956), schottischer Fußballspieler

 Duncan Mackinnon (1887–1917), britischer Ruderer
 Esmé MacKinnon (1913–1999), britische Skifahrerin
 George MacKinnon (1906–1995), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Gillies MacKinnon (* 1948), britischer Regisseur und Drehbuchautor
 Gordon MacKinnon (* 1958), kanadischer Rugby-Union-Spieler

 John MacKinnon (* 1947), britischer Zoologe
 Kyle MacKinnon (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Margo MacKinnon (* 1931), kanadische Sängerin und Gesangspädagogin
 Murdock MacKinnon (1865–1944), kanadischer Politiker
 Nathan MacKinnon (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Philip MacKinnon (* 1944), kanadischer Botschafter
 Rebecca MacKinnon (* 1969), US-amerikanische Bloggerin, Internetaktivistin und Mitgründerin von Global Voices Online
 Roderick MacKinnon (* 1956), US-amerikanischer Biochemiker und Mediziner
 Simmone Jade Mackinnon (* 1973), australische Schauspielerin

Sonstiges:
 MacKinnon-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Lake Mackinnon, See auf der Südinsel von Neuseeland

Siehe auch:
 Kinnon
 McKinnon